Das 36th Indian Summer Benefiting Beyond Walls 2013 fand vom 4. bis 7. Oktober 2013 in Saint Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 25. Zeitgleich fanden die beiden Challenger-Turniere Courtwall Romania Squash Open 2013 in Bukarest und die First Insurance Squash Open 2013 in Amman statt.

Das Turnier wurde erstmals als PSA-Turnier ausgetragen, daher gab es keinen Titelverteidiger. Im Endspiel besiegte Laurens Jan Anjema in vier Sätzen Alister Walker und gewann somit seinen zwölften Karrieretitel. Es war das zweite Endspiel zwischen den beiden Spielern in dieser Saison, beim Turnier in Hongkong hatte Walker die Partie gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Adrian Leanza einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
Sportveranstaltung in Saint Paul (Minnesota)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika